

Toponyme 

 Maddock est située dans le comté de Benson, dans l’État du Dakota du Nord, aux États-Unis.

Patronyme 

 Brent Maddock (1950-), scénariste et producteur américain.
 Diana Maddock (1947-2020), femme politique britannique.
 John Maddock (1951-), ancien joueur australien de basket-ball.
 Joseph Samual Maddock (1978-), joueur de rugby à XV néo-zélandais.
 Matt Maddock, homme politique américain.
 William Maddock Bayliss (1860-1924), physiologiste anglais et pionnier en endocrinologie.
Patronyme anglais